

Sigle 
 Deathly Hallows – Doni della Morte
 Dark Horse – casa editrice di fumetti statunitense
 Day Hospital
 Decision Height
 Dermatitis herpetiformis – dermatite erpetiforme, manifestazione cutanea legata alla celiachia
 Desperate Housewives
 DH – abbreviazione usata per citare l'Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum a partire dalla sua 37ª edizione (1991), dalle iniziali di Denzinger-Hünermann.

DH- abbreviazione per Digital Humanities o Informatica Umanistica

Codici 
 DH – codice vettore IATA di Independence Air
 DH – codice ISO 3166-2:NP di Dhawalagiri (Nepal)
 DH – codice ISO 3166-2:YE di Dhamar (Yemen)

Sport 
 DH – downhill, discesa libera nello sci alpino oppure specialità della mountain bike
 DH – nelle statistiche del baseball, battitore designato (designed hitter)

Altro 
 DH – abbreviazione dell'Atollo Dhaalu delle Maldive
 DH – sigla di aeromobili prodotti dalla de Havilland Aircraft Company
 DH – targa automobilistica di Diepholz (Germania)
 DH – targa automobilistica di Timor (Indonesia)
 Dh - Sigla per il Dirham degli Emirati Arabi Uniti